Валя-Мерулуй () — комуна в Румунії, у повіті Галац.
 Валя-Мерулуй () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Валя-Мерулуй.
 Валя-Мерулуй () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Ліпова.
 Валя-Мерулуй () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Будяса.